Decision Day — пятнадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал группы Sodom, выпущенный 26 августа 2016 года. Это последний альбом Sodom c гитаристом Бёрндом Костом и барабанщиком Маркусом Фрайвальдом, в январе 2018 года они покинули группу.

Список композиций

Участники записи

Sodom 
 Томас «Angelripper» Зух — вокал, бас-гитара
 Бёрнд «Bernemann» Кост — гитара
 Маркус «Makka» Фрайвальд — ударные

Производство 
 Корнелиус Рамбадт — продюсер
  — обложка альбома

Чарты

Примечания 

Альбомы Sodom
Альбомы SPV/Steamhammer